Il singolare femminile del torneo di tennis Queensland Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Wendy Turnbull che ha battuto in finale Pam Shriver 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Tracy Austin (quarti di finale)
 Pam Shriver (finale)
 Wendy Turnbull (Campionessa)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Barbara Potter (terzo turno)
 Mima Jaušovec (terzo turno)
 Andrea Leand (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (semifinali)

 Evonne Goolagong (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)
 Yvonne Vermaak (secondo turno)
 Helena Suková (secondo turno)
 Jo Durie (secondo turno)
 Leslie Allen (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1982